Hinterbach ist ein geographischer Name:

Ortsteile:
 Hinterbach (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Hinterbach (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hinterbach (Lauterbach), Wohnplatz der Gemeinde Lauterbach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Hinterbach (Oberzent), Ortsteil der Gemeinde Rothenberg, Odenwaldkreis, Hessen
 Hinterbach (Gemeinde Sankt Lambrecht), Ortsteil von Sankt Lambrecht, Bezirk Murau, Steiermark

Fließgewässer:
 Hinterbach, Mittellaufname des Altgraben (Zillhamer Achen), rechter Zufluss der Zillhamer Achen (zur Murn) vor dem Zillhamer See nach Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hinterbach (Eschbach), auch Eschbach. linker Oberlauf des Eschbachs (linker Oberlauf des Fischbachs) bis Weiler, Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hinterbach (Finkenbach), rechter Oberlauf des Finkenbachs bis Finkenbach, Gemeinde Rothenberg, Odenwaldkreis, Hessen
 Hinterbach (Große Tulln), rechter Zufluss der Großen Tulln im Gemeindegebiet von Asperhofen, Niederösterreich
 Hinterbach (Herrenbächle), linker Zufluss des Herrenbächles (zum Wagensteigbach) bei Herrenbach, Gemeinde Buchenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hinterbach (Lauterbach, Fluss), linker Zufluss des Lauterbachs in Hinterbach, Gemeinde Lauterbach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Hinterbach (Nassach), rechter Zufluss der Nassach (zum Main) vor Lendershausen, Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern
 Hinterbach (Rhein), fast auf ganzer Länge auch Schlauchenbächle, rechter Zufluss des Hochrheins bei Küssaberg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Hinterbach (Römershäuser Bach), rechter Quellbach des Römershäuser Bachs (zur Salzböde) bis Weidenhausen, Stadt Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Hinterbach (Selbach), rechter Zufluss des Selbachs (zur Nordschwarzwälder Murg) in Selbach, Stadt Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Hinterbach (Toplitzsee), östlicherer der beiden Zuflüsse des Toplitzsees im Gemeindegebiet von Grundlsee, Bezirk Liezen, Steiermark
 Hinterbach, Oberlaufname des Veldenzer Bachs, rechter Zufluss der Mosel in Mülheim an der Mosel, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Hinterbach (Zusam), linker Zufluss der Zusam nach der Stuhlenmühle, Gemeinde Altenmünster, Landkreis Augsburg, Bayern